Příjmení Keil nosí tyto osobnosti:

 Alfredo Keil (1850–1907), autor hudby k portugalské hymně
 Anton Keil (1854–1926), rakouský římskokatolický kněz a politik, na konci 19. století poslanec Říšské rady
 Franz Keil (diplomat) (1929–2018), německý diplomat
 Franz Keil (kartograf) (1822–1876), rakouský kartograf
 Franz Keil (politik) (1830–1909), rakouský právník a politik, poslanec Říšské rady
 Franz von Keil (1862–1945), rakouský admirál
 Mark Keil (* 1967), americký tenista
 Sigmund Keil (1887–1946), československý politik německé národnosti ze Slovenska, senátor Národního shromáždění